Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Beldum, Metang i Metagross.

Beldum 

Beldum és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus acer i tipus psíquic. Evoluciona a Metang.

Metang 

Metang és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus acer i tipus psíquic. Evoluciona de Beldum i evoluciona a Metagross.

Metagross 

Metagross és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus acer i tipus psíquic. Evoluciona de Metang.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus acer
Pokémon de tipus psíquic